Tyrrell steht für:
 Tyrrell, ein Formel-1-Team

Personen:
 Agnes Tyrrell (1846–1883), tschechische Komponistin und Pianistin
 Alan Tyrrell (1933–2014), britischer Politiker und Jurist
 George Tyrrell (1861–1909), irischer Theologe  und Priester 
 George Walter Tyrrell (1883–1961), britischer Geologe
 Joseph Burr Tyrrell (1858–1957), kanadischer Paläontologe und Geologe
 Kate Tyrrell (1863–1921), irische Kapitänin und Schiffseignerin
 Ken Tyrrell (1924–2001), britischer Rennfahrer und Rennstallgründer
 Margaret-Ann Tyrrell (1924–1939), britische Schriftstellerin und Exzentrikerin
 Paul Tyrrell (* 1954), australischer Badmintonspieler
 Robert Yelverton Tyrrell (1844–1914), irischer Althistoriker, Gründungsmitglied der British Academy
 Susan Tyrrell (1945–2012), US-amerikanische Schauspielerin
 Vanessa Tyrrell (* um 1990), australische Badmintonspielerin
 William Tyrrell, 1. Baron Tyrrell (1866–1947), britischer Diplomat

Siehe auch:
 Tyrrell-Gletscher, Gletscher auf Südgeorgien, Südatlantik
 Mount Tyrrell, Berg auf der westantarktischen Alexander-I.-Insel
 Royal Tyrrell Museum of Palaeontology, paläontologisches Museum in Kanada
 Tyrell
 Tirrell